El término cinturón negro puede referirse a:

Un nivel superior en un arte marcial:
Cinturón negro (karate)
Cinturón negro (película), película japonesa dirigida por Shunichi Nagasaki.
Cinturón negro de karaoke, álbum de Javier Krahe.